Příjmení Merian (Merianová) může označovat:

 Matthäus Merian starší (1593, Basilej – 1650, Bad Schwalbach), švýcarský rytec a nakladatel
 Maria Sibylla Merianová (1647 – 1717),  německá a švýcarská malířka a entomoložka

Švýcarská příjmení